Урси () — озеро в области Сахель на севере Буркина-Фасо.

Урси является сезонно пересыхающим (в засушливый период) озером, находящимся в природной зоне Сахель на севере страны. Озеро имеет сезонный сток в реку Тин-Кашан (Бели) (приток Нигера), приток воды же получает из небольших речек и ручьёв, наполняющих озеро в период дождей.

На северном берегу озера находится село Урси.

В связи с тем, что Урси является важнейшим пунктом остановок и отдыха на пути перелётных птиц, согласно Рамсарской конвенции озеро объявлено заповедной, охранной зоной. Кроме этого, оно является важным источником питьевой воды местных жителей и скота.

Примечания 

Бассейн Бели
Озёра Буркина-Фасо
Сахель (область)